El Duque Guillermo de Mecklemburgo-Schwerin (Ludwigslust, 5 de marzo de 1827 - Heidelberg, 28 de julio de 1879) fue el segundo hijo varón del entonces Gran Duque Heredero Pablo Federico de Mecklemburgo-Schwerin y de su esposa, la Princesa Alejandrina de Prusia, hija de Federico Guillermo III.

Biografía 
Se alistó en el Ejército prusiano y se convirtió en comandante del 6.º (Brandeburgo) Regimiento de Coraceros "Emperador Nicolás I de Rusia". Guillermo tenía reputación debido a su embriaguez y carácter disoluto. En dos ocasiones fue privado del mando en el Ejército prusiano y propuso matrimonio a la célebre bailarina Marie Taglioni; consecuentemente fue generalmente considerado la "oveja negra" de la familia. Bajo presión familiar, el 9 de diciembre de 1865, contrajo matrimonio con Alejandrina de Prusia, hija de Alberto de Prusia y Mariana de Orange-Nassau. Guillermo se estableció con su esposa en el Palacio de Bellevue en Berlín. El matrimonio no fue feliz y la pareja solo tuvo una hija: Carlota (1868-1944) quien desposó al príncipe Enrique XVIII de Reuss de Köstritz.

Guillermo tomó parte en la Guerra austro-prusiana de 1866 como mayor general al mando de una brigada de caballería en el Primer Ejército. Logró, con dificultad, asegurarse un mando en el Ejército prusiano durante la Guerra franco-prusiana, liderando la 6.ª División de Caballería, pero fue herido el 9 de septiembre de 1870 en Laon. Como resultado, estuvo largo tiempo ausente del frente y mostró una gran falta de energía en la Batalla de Le Mans. En 1873 se convirtió en comandante de la 22.ª División en Kassel, finalizando en 1874 pero era solo una posición honoraria. Murió el 28 de julio de 1879.

Honores 
Recibió las siguientes órdenes y condecoraciones:

Ancestros

Referencias 

Nacidos en Schwerin
Guillermo
Guillermo
Generales de Prusia
Personas de la guerra austro-prusiana
Militares alemanes de la guerra franco-prusiana
Grandes cruces de la Orden de la Corona wéndica
Caballeros de la Orden de San Andrés
Caballeros de la Orden de San Alejandro Nevski
Caballeros de la Orden del Águila Blanca (Rusia)
Caballeros de primera clase de la Orden de Santa Ana
Caballeros de la Orden del Águila Negra
Cruz de Hierro
Galardonados con la Orden de Enrique el León
Caballeros grandes cruces de la Orden Real Güélfica
Galardonados con la Orden de la Fidelidad
Grandes cruces de la Orden del León de Zähringen
Caballeros grandes cruces de la Orden de la Casa Ernestina de Sajonia
Galardonados con la Orden del duque Pedro Federico Luis